3D GameStudio (também conhecido como GameStudio, ou 3DGS) é um motor de jogo para criação de jogos em 2D e 3D. Ele suporta duas linguagens de script, bastante semelhantes, lite-C e C-Script. lite-C é ainda mais parecida com C que C-Script. Ele é bom para a criação de jogos simples, por ser fácil de usar. Porém jogos mais complexos podem ser construído usando a sua linguagem de script parecida com C. Muitas pessoas preferem usar motores de jogo opensource como o Irrlicht, que não são fáceis de manusear, porém são mais poderosos e mais baratos. Além do mais, diferentes do 3DGS, eles são multiplataforma (o 3DGS funciona apenas na plataforma Microsoft Windows

Ver também 
 Lista de motores de jogo
 Motor de jogo

Ligações externas 
  3D Game Studio - Página oficial
  lite-C - Página sobre lite-C
  Wiki do programa
  Conitec - exemplos de jogos e outros conteúdos de 3DGS

Motores de jogo
Software de desenvolvimento de jogos eletrônicos